Plaats in Indonesië
 Sukalaksana (Bungursari), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukalaksana (Karangtengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukalaksana (Samarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukalaksana (Sucinaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukalaksana (Sukanagara), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukalaksana (Sukakarya), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
 Sukalaksana (Talegong), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java